Pessine ima više značenja:
 Pessine, Alessandria
 Pessine, Cuneo